

Patronyme 

 Cara Mund, Miss America 2018.

Toponyme 

 Mund, ancienne commune suisse.

Autres 
 Mund, puissance de protection dans le droit de divers peuples germaniques de l'Antiquité et du haut Moyen-Âge.